Plegaria a un labrador puede referirse a:

 Plegaria a un labrador, canción de Víctor Jara.
 Plegaria a un labrador, lado A del sencillo Plegaria a un labrador / Te recuerdo Amanda de 1969 de Víctor Jara y Quilapayún.
 Plegaria a un labrador, lado B del sencillo El derecho de vivir en paz / Plegaria a un labrador de 1971 de Víctor Jara.